Sener ist der Familienname von:

 James Beverley Sener (1837–1903), US-amerikanischer Politiker

SENER steht für:
 Secretaría de Energía, Sekretariat (Ministerium) für Energie in Mexiko
 SENER (Unternehmen), spanisches Unternehmen

Şener steht für:
 Şener, türkischer Vor- und Familienname

Siehe auch:
 Senner
 Zener

Abkürzung